Леон Мецлер () — люксембургский футболист.
 
Мецлер провёл всю карьеру в клубе «Янг Бойз Дикирх». 28 августа 1920 он вышел в стартовом составе сборной Люксембурга на матч против Нидерландов в рамках второго тура футбольного турнира Олимпийских игр. Его команда потерпела поражение со счётом 3:0, это была его единственная игра за сборную.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussball-lux.lu

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года